mierzyn – nazwa konia posiadającego cechy prymitywne, o małym wzroście, odpornego na trud i o małych wymaganiach pokarmowych, używany zwykle jako zwierzę pociągowe. Wyraz pochodzi od mongolskiego morin oznaczającego ogólnie koń i został zapożyczony za pośrednictwem rosyjskiego.

 W Polsce
 Mierzyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Mierzyn – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Mierzyn – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Mierzyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Mierzyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Karlino
 Mierzyn – przysiółek wsi Sikory w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice
 Mierzyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Dobra
 Mierzyn – dawna gromada

Przypisy

Bibliografia

Zobacz też 
 Mierzynek
 Kolonia Mierzyn